Я вас любил…:

 «Я вас любил…» — стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, написанное в 1829 году.
 «Я вас любил…» — советский художественный фильм 1967 года, режиссёр Илья Фрэз.